Marathon des Sables (), также известный как Сахарский марафон — шестидневный сверхмарафон на дистанции около 250 км, что составляет в сумме примерно шесть классических марафонских дистанций. Соревнования проводятся ежегодно в Марокко в пустыне Сахара. Первый забег состоялся в 1986 году.

История 

Марафон был организован французским промоутером Патриком Бауэром, который пересек Сахару в 1984 году за 12 дней. Два года спустя состоялся первый марафон Marathon des Sables, в котором финишировало 23 участника. В 2009 была основана ассоциация Solidarité Marathon des Sables, целью которой была разработка проектов по оказанию помощи детям и обездоленным группам населения в части здравоохранения и образования Марокко.

В 1994 году едва не погиб один из участников марафона, итальянский полицейский и пятиборец Мауро Проспери.

Организация 
В соревнованиях участвует порядка тысячи человек, при этом на разные страны устанавливается квота участников. Организаторы предоставляют трансфер из Парижа до места проведения забега. Трасса меняется каждый год и состоит из шести этапов разной протяжённости.

Организаторами регламентируется и контролируется снаряжение, которое каждый участник несёт сам — необходимо иметь рюкзак, спальник, свисток, ракетницы, компас, сигнальное зеркало, еду и солевые таблетки. Выдача воды также регламентируется — в день каждому участнику выдаётся 12 литров, тремя порциями — утром, на дистанции и вечером. Питанием участники обеспечивают себя сами и несут его с собой.

Победители

Участники из России

Примечания

Ссылки

Документальные фильмы

Интервью 
 Россиянин Андрей Дерксен — трехкратный победитель самого жесткого марафона в мире Sultan Marathon des Sables в 1994, 1995, 1996 годах
 Интервью Дмитрия Ерохина, участника марафона 2013 года

Прочее 
 Книга Дмитрия Волошина «Беги и помни» (весной 2017-го Дмитрий Волошин пробежал 230 км в пустыне Сахара в ходе экстремального марафона Marathon Des Sables)
 Marathon des Sables на statistik.d-u-v.org

Мероприятия, регулярно проводимые с 1986 года
Соревнования по сверхмарафону
Многосуточные и многодневные пробеги
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Марокко
Сахара
Соревнования по трейлраннингу